Denissenko, Denisе́nko, Denyssenko ou Denisenko est un nom de famille notamment porté par :

 Alekseï Denissenko (1993- ), sportif russe,
 Filaret Denyssenko, autre nom de Philarète de Kiev (1929-), personnalité religieuse ukrainienne,
 Maxim Denisenko (1929–1993) — pseudonyme de Nikolai Glukhenky.
 Oleg Ivanovitch Denisenko (1962- ) — homme politique russe,
 Piotr Ivanovitch Denisenko (1920–1998) — athlète soviétique,
 Sergueï Petrovitch Denisenko (1921–1961) — personnalité soviétique,
 Stephan Petrovitch Denisenko (1916–2000) — militaire,
  (1915–1996), officier soviétique.